Bedingungslos ist der Titel folgender Filme:
 Bedingungslos (2007), dänischer Thriller von Ole Bornedal
 Bedingungslos (2012), US-amerikanisches Filmdrama mit dem Originaltitel  Unconditional

Siehe auch: